В медицине используются два основных типа игл — полые (для инъекций с помощью шприцев, отбора/переноса проб, образцов) и хирургические (для наложения швов).

Также применяется отдельный класс двусторонней иглы для вакуумного забора крови, которая представляет собой специальную стерильную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая — закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Резиновый клапан сохраняет герметичность системы во время смены пробирок при заборе образцов крови в несколько пробирок.

Полые иглы

Тип острия

Характеристики калибров игл одноразового применения 

Характеристики калибров игл:

Характеристики калибров игл многоразового применения

Материалы для полых игл

Галерея

См. также 
 Вакутейнер

Примечания

Литература